Yukikaze (schip, 1939) - torpedobootjager
 Yukikaze (schip, 1955) - torpedobootjager
 Yukikaze (manga), Japanse animatieserie